ЧП, чп, аббревиатура, может означать:
 ЧП — чрезвычайное происшествие.
 ЧП — чрезвычайное положение.
 ЧП — частный предприниматель.
 ЧП — частное предприятие.
 ЧП — чистосердечное признание.

Название 
 «ЧП» — передача на телеканале НТВ
 ЧП — команда КВН.

См. также 
 Ч. П. — Чрезвычайное происшествие — советский фильм 1958 года.
 ЧП районного масштаба — советский фильм 1988 года.
 ЧС — чрезвычайная ситуация.